Baliardo ist der aus der Camargue stammende Familienname von

 Christophe (Kema) Baliardo, Gitarrist von Chico and the Gypsies
 Diego Baliardo, Gitarrist der Gipsy Kings, Sohn von Manitas de Plata
 Paco Baliardo, Gitarrist der Gipsy Kings, Sohn von Manitas de Plata
 Jean-Pierre Cargol, = Rey Cargol Baliardo (* 1957), französischer Gitarrist und Schauspieler
 Ricardo Baliardo, Künstlername Manitas de Plata (1921–2014), französischer Gitarrist
 Tonino Baliardo, Gitarrist und Sänger der Gipsy Kings, Sohn von Manitas de Plata
 Los Baliardos, Flamencogruppe von Manitas de Plata (Söhne, Neffen und Schwiegersöhne)